PRX () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 461 амінокислот, а молекулярна маса — 154 905.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки